Кузовкін — російське прізвище. Відомі носії:
 Кузовкін Микола Іванович (сценічне ім'я — Ніколаєв-Дарський, * 4 лютого 1866 — † ?) — російський актор, антрепренер, власник театральної школи Марії Морської в Одесі.
 Кузовкін Дмитро Георгійович (Дмитро «Казік» Кузовкін; нар. 1952, Львів) — український письменник (пише російською і українською мовою), художник-графік.
 Кузовкін Василь Семенович — герой комедії І. С. Тургенєва «Нахлібник» (1848).

російські прізвища